

Колтимак — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Колтимак — річка в Удмуртії, права притока Тойми
 Колтимак — річка в Удмуртії, ліва притока Тойми